Pokémon: Master Quest er den femte sæson af Pokémon og den sidste del af Pokémon Serien: Gold and Silver, en japansk anime-TV-serie, kendt i Japan under navnet . Den blev oprindeligt sendt i Japan på TV Tokyo fra den 9. august 2001 til den 14. november 2002, og senere i Danmark på TV 2 fra den 28. februar 2004 til den 10. april 2004. Kun de sidste 12 afsnit af sæsonen er blevet sendt i danmark, da licensen for serien på daværende tidspunkt blev solgt i årgange med omtrent 52 afsnit og den forrige årgang aldrig blev licenseret i Danmark.

Denne sæson omhandler den tiårige Pokémontræner Ash Ketchum (spillet af Mathias Klenske på dansk og af Rika Matsumoto på japansk) og hans elektriske partner-Pokémon Pikachus (spillet af Ikue Ōtani) eventyr, som de samler Styrkecenter-emblemer i den fiktive Johto-region, så de kan deltage i Pokémonligaens Sølvstævne.

Afsnittene er instrueret af Masamitsu Hidaka og produceret af animationsstudiet OLM.

Den første japanske intro, fremført af Whiteberry, hedder , og den anden, fremført af Naomi Tamura, hedder "Ready Go!". Den danske intro, fremført af Anders Ørsager Hansen, som hedder "Tror På Mig Selv", er baseret på den engelske intro af David Rolfe, "Believe in Me".

Afsnit

Stemmer

Hjemmeudgivelser 
I Japan er sæsonen blevet fuldt udgivet til udlejning, men købeudgivelser er begrænset til visse afsnit. Sæsonen har fået en komplet hjemmeudgivelse på engelsk i USA og Australien på nær det banlyst afsnit.

I Danmark er alle de dansksprogede afsnit, det vil sige de sidste 12, blevet udgivet på DVD og VHS bånd. fordelt på 4 udgivelser der var 3 afsnit på vere dvd eller vhs bånd de blev   
udgivet den 28 september 2004

Eksterne henvisninger 
 Officielle, amerikanske Pokémon-hjemmeside 
 Pokémon-TV-seriens hjemmeside hos TV Tokyo 
 Pokémon-TV-serien på den officielle, japanske Pokémon-hjemmeside 

Afsnit
Afsnit af animeserier